Un autocontrôle peut être :
 boursier : c'est le fait, pour une société cotée en bourse, de détenir une partie de ses propres actions ;
 de qualité : c'est le contrôle qualité réalisé par l’exécutant lui-même du travail qu’il a accompli.